The Manicure Girl, film américain réalisé par Burton L. King sorti en 1916
 The Manicure Girl, film américain réalisé par Frank Tuttle sorti en 1925